Льотчик — пілот, член екіпажу літального апарату.

Також 
 Льотчик (фільм) — американський художній фільм 1957 року.